Вильом () — французская фамилия. Известные носители:

 Вильом, Жан Батист (1798—1875) — французский скрипичный мастер.
 Вильом, Максим (1844—1925) — французский публицист, коммунар.